Hommes steht für:

 Hommes, französische Gemeinde in der Region Centre-Val de Loire, Département Indre-et-Loire

Hommes ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Rudolf Hommes (1894–1965), deutscher Lehrer und Politiker (USPD; KPD), Abgeordneter der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg (1921–1926) 
 Gisela Engelin-Hommes (1931–2017), geb. Hommes, deutsche Bildhauerin
 Jakob Hommes (1898–1966), deutscher Philosoph und Hochschulrektor
 Nienke Hommes (* 1977), niederländische Ruderin
 Ulrich Hommes (* 1932), deutscher Philosoph und Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Homme